Ранчо де Виља има више значења:

 Ранчо де Виља (Тихуана), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо де Виља (Матачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику